Juan Padilla oder Juan de Padilla ist der Name folgender Personen:

* Juan de Padilla (Dichter) (um 1468–1522), spanischer Dichter
 Juan de Padilla (Aufständischer) (1490–1521), kastilischer Aufständischer
 Juan de Padilla y Pacheco (um 1470–1491), kastilischer Höfling, siehe Gil de Siloe #Werk
 Juan Gutiérrez de Padilla (um 1590–1664), spanisch-mexikanischer Komponist
 Juan Padilla (Baseballspieler, 1965) (* 1965), kubanischer Baseballspieler 
 Juan Padilla (Baseballspieler, 1977) (* 1977), puerto-ricanischer Baseballspieler 
 Juan José Padilla (* 1973), spanischer Torero